Моральсарсаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама.  Занимает площадь 42,6 км². Население — 11801 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Покровителем города считается святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Blog independiente sobre Moralzarzal (incluye noticias, fotos, etc).
 Moralzarzal en Google Maps
 Moralzarzal: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Ficha municipal
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Series estadísticas del municipio
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Nomenclátor Oficial y Callejero

Муниципалитеты Мадрида